Хази () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хази, Тибор (1912—1999) — венгерский и американский игрок в настольный теннис, призёр чемпионатов мира.
 Хази, Эржебет (1929—1982) — венгерская оперная певица (сопрано), киноактриса, лауреат Государственной премии Венгрии им. Кошута.